A Wrestle-1 Grand Prix é um torneio de Luta profissional gerido pela Wrestle-1 no Japão. Foi inaugurado em 2015.

O torneio leva o nome de um torneio semelhante feito pela com o mesmo nome chamada Wrestle-1 nos joint card venture em 2005; no entanto esse torneio não terminou, porque a promoção faliu em 02 de outubro daquele ano, antes das semifinais ter começado.

Resultados

Lista dos vencedores
2015: Manabu Soya
2016: Manabu Soya

2015 
A Wrestle-1 Grand Prix 2015, foi de 2 agosto ate 30 de agosto.O torneio contou com 21 lutadores e é um torneio de eliminação simples. As duas primeiras rondas foram realizadas nas noites individuais, com uma ronda e o vencedor do torneio tem uma opotunidade pelo o Wrestle-1 Championship

2016
A Wrestle-1 Grand Prix 2016 estava programado para ter lugar entre 15 de Junho e 1 de Julho.

Ver Tambem
New Japan Cup
Ōdō Tournament

Referencias

Ligações Externas

Torneios da Wrestle-1